Охитос де Агва има више значења:

 Охитос де Агва (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охитос де Агва (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику